Наркомания в России — одна из самых серьёзных проблем российского общества, связанная с незаконным употреблением наркотических средств.

Повсеместное распространение наркотиков и алкоголя (см. алкоголизм в России) в России оказывает сильное негативное влияние на повседневную жизнь простых российских обывателей, так как эти социальные недуги приводят к обострению других болезней общества. Будучи тесно взаимосвязаны друг с другом они создают благоприятную среду для развития бытовой преступности.

Законами России наркомания определяется как «заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ, включённых в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

По некоторым данным, в РФ около 90 % лиц, страдающих наркозависимостью, являются опиоидными наркоманами, употребляющими героин или другие препараты опиоидной группы.

История 
В дореволюционные годы в России получили распространение морфий и кокаин. Употребление этих наркотиков было описано в произведениях М. А. Булгакова. Обычно наркоманами становились больные, которым вводили морфий в качестве обезболивающего. Во время революций и войн по этой же причине зависимость получали раненые. Кокаин считался «богемным» наркотиком и был популярен до 1920-х годов. Наркомания всё больше криминализировалась, поэтому шло её быстрое распространение в преступной среде. До 1956 года героин и наркотические психостимуляторы продавались в аптеках без рецепта. В 1956—1957 годах были приняты меры по ограничению их отпуска. Отдельным приказом героин был вообще запрещён в медицинской практике. С визитом в СССР известного психолога Станислава Грофа в 1964 году в научной среде возросла популярность психоделиков. Несмотря на ограничение обращения наркотических средств, они попадали в народную среду. Всплеск их употребления был замечен после введения антиалкогольных мер 1958 года. В аппарате А. И. Микояна был подготовлен законопроект об усилении борьбы с наркоманией. Однако он так и остался неопубликованным. По сообщению Министерства охраны общественного порядка РСФСР в Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 8 мая 1964 года, на территорию РСФСР стало завозиться все больше наркотиков. Трафик шел в основном из Казахстана и Средней Азии. Особенную популярность имел гашиш. Нередки были случаи похищения наркотиков из аптек и подкупа медицинских работников. В 1963-1964 годах за продажу наркотиков по ст. 224 УК РСФСР были привлечены к уголовной ответственности 53 человека и выявлено 1600 человек, употребляющих наркотические вещества. С 1971 по 1976 годы было изъято 16 тонн различных наркотических веществ на сумму 25 млн рублей. Ежегодно 5-6 тысяч наркоманов снималось с учета из-за привлечения к уголовной ответственности. В целом до середины 1980-х годов советская официальная статистика отрицала проблему наркомании в стране.

Статистика 
До середины 1980-х годов уровень распространения наркотиков и количество наркоманов в СССР было достаточно низким. В дальнейшем, в период «перестройки», с 1984 по 1990 год численность наркоманов, зарегистрированных Министерством здравоохранения СССР увеличилась — с 35 254 до 67 622 человек..

2002 год 
По данным ООН, в 2002 году в России резко сократилось число новых случаев ВИЧ-инфицирования, связанных с наркотическими инъекциями.

2005 год 
В начале 2005 года Управление ООН по наркотикам и преступности выпустило очередной «Всемирный доклад о наркотиках», охватывающий период с 2000 по 2004. Согласно докладу, Россия, по-видимому, является крупнейшим рынком героина в Европе. Вероятно это обусловлено тем, что среди Европейских государств Россия занимает первое место по численности населения.

2009 год 
В феврале 2009 года руководитель Федеральной службы по контролю по обороту наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов сообщил, что в России ежедневно от употребления наркотиков умирают 80 человек, более 250 человек становятся наркозависимыми. В ООН был обнародован доклад, где заявлялось, что Россия занимает 1-е место в мире по потреблению афганского героина и что количество умирающих от наркотиков наркоманов превышает общие потери Советской Армии за 7 лет афганской кампании.

Во всемирном докладе ООН о наркотиках за 2009 год в группу стран с наибольшим контингентом пользователей инъекционных наркотиков вошли Китай, США, Россия и Бразилия.

К началу года число людей, стоящих на учёте в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозами «наркомания» и «токсикомания», достигло 355,6 тыс.

2011 год 
Продолжался рост «дезоморфиновой» наркомании.

2012—2014 
Активный рост потребления среди детей и подростков курительных смесей — синтетических каннабиноидов.

2015 — наст. время 
К началу 2016 года число людей, состоявших на учёте в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозами наркомания и токсикомания, сократилось до 297 тыс..

В последние годы растет число россиян, умерших от передозировки наркотиков. В 2019 году их число составило 4569 человек, тогда как в ковидном 2020 произошел рост на 60% - 7316 человек. В 2021 году было зафиксировано повышение смертности от наркотиков по сравнению с прошлым годом на 37%, общее количество умерших составило более 10000 человек.

Оценки численности потребителей наркотиков

Данные медицинского учёта 
Число наркоманов, состоящих на медицинском учёте в РСФСР и России (1984—2021)
 1984 — 14,3 тыс.
 1990 — 28 тыс.
 1992 год — 35.2 тыс.
 конец 1994 — 50 тыс.
 конец 1995 — 65 тыс.
 1996 год — 76 тыс.
 конец 1997 — 88 тыс.
 конец 1998—160 тыс.
 конец 1999—209 тыс.
 начало 2001 года — 355 тыс.
 конец 2001 года — 369 тыс.
 начало 2003—420 тыс.
 2006 год — 350 тыс.
 2007 год — 537 тыс.
 2008 год — около 550 тыс.
 январь 2009 года — 503 тыс.
 сентябрь 2009 года — 548 тыс.
 сентябрь 2013 года — 630 тыс.
 июнь 2015 года — 700 тыс.
 июнь 2017 года — 800 тыс.
 апрель 2021 года — 660 тыс.

Оценки ФСКН 
В июне 2005 года начальник управления межведомственного взаимодействия в сфере профилактики ФСКН Борис Целинский сообщил, что, по экспертной оценке, «в России от 3 до 8 миллионов наркозависимых людей. Это очень большая цифра, и она растёт».

В 2006 году общее количество лиц, употребляющих наркотики, по данным ФСКН составляло 2 млн человек.

В октябре 2010 года глава ФСКН В. П. Иванов сообщил, что наркоманами являются около 2 % трудоспособного населения России репродуктивного возраста (от 15 до 64 лет). Большинство из них, около 1,5 млн человек составляют опиатные наркоманы, среди остальных есть курильщики марихуаны и потребители синтетических препаратов.

По данным ФСКН, в 2012 году в России 18 млн человек (13 % населения страны) имели опыт употребления каких-либо наркотиков, до трёх миллионов делали это регулярно.

По заявлению ФСКН РФ, на 2014 год рынок наркопотребления в России составляет 8 миллионов человек (регулярное и эпизодическое потребление), из которых регулярно употребляют 3 млн.

По оценкам директора упразднённой в 2016 году ФСКН Виктора Иванова, с конца 1980-х годов и до 2015 число наркоманов в России выросло в 146 раз: от 50 тыс. до 7,3 млн человек.

Прочие оценки 
В России с начала 1990-х годов имел место рост количества наркоманов.

По данным правоохранительных органов и органов здравоохранения, на начало 2001 года общее число граждан России, употребляющих наркотики на регулярной основе, превысило 2,2 миллиона человек. Более 60 % наркоманов составляли люди в возрасте 16-30 лет и почти 20 % — школьники.

В 2003 году количество лиц, употреблявших наркотики, оценивали на уровне около 4 млн человек.

В начале 2005 года Управление ООН по наркотикам и преступности выпустило очередной «Всемирный доклад о наркотиках», охватывающий период с 2000 по 2004. Согласно докладу, общее число лиц, употребляющих наркотики, составляет от 3 до 4 млн, треть из которых — лица, злоупотребляющие героином.

В 2009 году число на количество, рассчитанное по методике ООН, составляло более 2,5 млн. По итогам специальных эпидемиологических исследований общее число потребителей наркотических веществ, включая «скрытых» наркоманов, может втрое превышать количество состоящих на официальном учёте.

По состоянию на начало 2011 года, в России насчитывалось свыше 2,5 млн наркоманов.

В 2016 году главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что ежегодно в России от передозировки наркотиков умирает около 8000 человек.

В 2019 году организация «Трезвая Россия» подготовила антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год. Самыми благополучными в этом плане регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская Республика. Самыми проблемными — Московская, Челябинская области и Хакасия.

В 2022 году директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко заявила, что наркотической зависимостью в России страдают 388 тыс. человек. В 2021 году реабилитацию получили 17,5 тыс. человек.

Борьба с наркоманией 

В СССР борьба с наркоманией велась по линии сразу двух ведомств: МВД и Минздрава, тесно взаимодействовавших между собой. Функциями МВД были пресечение незаконного оборота наркотиков (помощь информацией в этом вопросе оказывал КГБ) и своевременная изоляция представлявших общественную опасность наркоманов от общества. Минздрав же занимался лечением выявленных наркоманов, их социальной реабилитацией и контролем за производством и отпуском наркосодержащих лекарственных препаратов.
Борьба с наркоманией, торговлей наркотиками, профилактика употребления наркотических средств и реабилитация наркоманов проводятся в России на государственном уровне.

Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств осуществляет Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с пограничной службой и таможенными органами.

В 1999 году правительством была принята федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», которая действует до настоящего времени и предусматривает несколько направлений деятельности:
 меры по ограничению распространения наркотиков
 антинаркотическую пропаганду, обеспечиваемую средствами массовой информации и социальными институтами
 профилактические мероприятия

По данным ООН, в 2009 году правоохранительные органы перехватывали до 40 % поступающего в страну героина. Ежесуточно в стране изымалось не менее 10 кг героина, что составляет ежедневную инъекционную норму более чем для 2 млн наркопотребителей.

В 2015 году в МВД отчитались об уменьшении доли наркотических преступлений по сравнению с прошлым годом: с 11,6 % (255 тыс.) до 10 % (237 тыс.).

В 2022 году МВД создало список заблокированных в СНГ сайтов по продаже наркотиков.

Участие общественных организаций в борьбе с наркоманией и наркоторговлей 

В борьбе с наркоманией и наркоторговлей, лечении и реабилитации наркоманов в России принимают участие негосударственные структуры и общественные объединения.
 в апреле 1990 года в Ленинграде было основано движение «Анонимных Наркоманов», объединяющее наркозависимых. В настоящее время в России зарегистрировано 146 групп АН в 70 городах.
 в 1999 году в Екатеринбурге начал действовать фонд «Город без наркотиков».
 в декабре 2012 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви при Синодальном отделе по благотворительности создан Координационный центр по противодействию наркомании. По состоянию на февраль 2020 года, в России работают более 300 церковных центров помощи наркозависимым, в том числе 61 реабилитационный центр для наркозависимых, 17 центров ресоциализации, 61 консультационный пункт, 12 амбулаторных программ и 5 мотивационных центров, 69 групп поддержки зависимых. Ежегодно открываются не менее 10 новых церковных структур помощи наркозависимым.

Отражение в культуре 

 «Осторожно: Наркомания» — первый док. фильм о подростковой наркомании в СССР. СССР, 1986 год.
 «Трагедия в стиле рок» — худ. фильм СССР, 1988 год.
 «Игла» — культовый советский художественный кинофильм, снятый в 1988 году на студии «Казахфильм» им. Шакена Айманова. Режиссёр Рашид Нугманов. Сценарий: Александр Баранов и Бахыт Килибаев. Главную роль сыграл Виктор Цой.
 «Подвалы ул. Дыбенко» — док. фильм Россия, 1996 год.
 «Нирвана» — худ. фильм, Россия, 2008 год.

См. также 
 Наркомания на Украине
 Наркотики в Афганистане

Примечания 

Россия
Право России
Заболевания в России